Николай Петрович Герасимов — советский и российский лыжник. Двукратный призёр зимней Универсиады 1987 года. Бронзовый призёр чемпионата СССР 1988 года в эстафете 4×10 км. Мастер спорта СССР международного класса по лыжному спорту.

Биография 
Окончил КАИ по специальности «Самолётостроение» в 1987 году.

Тренировался под руководством Юрия Фёдоровича Золотова.

Серебряный призёр на дистанции 15 км и бронзовый призёр на дистанции 30 км (масс-старт) Универсиады 1987 года в Чехословакии.

Абсолютный чемпион 53-го международного Праздника Севера 1987 года.

Чемпион мира 1993 года в суточной гонке в Италии.

Чемпион РСФСР и России 1986, 1994 годов. Чемпион СССР по общей физической подготовке и кроссу 1987 года.

В настоящий момент работает доцентом кафедры гуманитарных и социальных дисциплин филиала КНИТУ-КАИ в г. Набережные Челны.

Научные работы 
 Золотов Ю. Ф., Герасимов Н. П. Основы техники лыжных ходов: Подготовка лыжников гонщиков в условиях вуза: учебное пособие. — Казань: КГТУ, 2008. — 146 с.
 Герасимов Н. П. Повышение эффективности спортивной подготовки лыжников в непрофильных вузах с учётом инноваций в спортивном инвентаре. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. — 2018. — № 2. — С. 52-54 : 1 фот., 1 табл. — Библиогр.: с. 53-54 (6 назв.). — ISSN 1817-4779

Примечания 

Выпускники Казанского технического университета
Мастера спорта России международного класса
Чемпионы Универсиады по лыжным гонкам